Національна ліга В 1951—1952 — 5-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб «Ла Шо-де-Фон».

Підсумкова таблиця

Джерела 
 Сезон 1952    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія